Zawrażje – nazwa kilkunastu wsi w Rosji.

Obwód jarosławski 
 Zawrażje – wieś w Rosji, w obwodzie jarosławskim, w rejonie daniłowskim
 Zawrażje – wieś w Rosji, w obwodzie jarosławskim, w rejonie niekouskim
 Zawrażje – wieś w Rosji, w obwodzie jarosławskim, w rejonie pierwomajskim
 Zawrażje – wieś w Rosji, w obwodzie jarosławskim, w rejonie rybińskim

Obwód kostromski 
 Zawrażje – wieś w Rosji, w obwodzie kostromskim, w rejonie galickim, w osiedlu wiejskim dmitriewskim
 Zawrażje – wieś w Rosji, w obwodzie kostromskim, w rejonie galickim, w osiedlu wiejskim oriechowskim
 Zawrażje – wieś w Rosji, w obwodzie kostromskim, w rejonie kadyjskim
 Zawrażje – wieś w Rosji, w obwodzie kostromskim, w rejonie krasnosielskim
 Zawrażje – wieś w Rosji, w obwodzie kostromskim, w rejonie makarjewskim
 Zawrażje – wieś w Rosji, w obwodzie kostromskim, w rejonie parfieniewskim
 Zawrażje – wieś w Rosji, w obwodzie kostromskim, w rejonie sudisławskim

Obwód twerski 
 Zawrażje – wieś w Rosji, w obwodzie twerskim, w rejonie mołokowskim
 Zawrażje – wieś w Rosji, w obwodzie twerskim, w rejonie sandowskim

Obwód włodzimierski 
 Zawrażje – wieś w Rosji, w obwodzie włodzimierskim

Obwód wołogodzki 
 Zawrażje – wieś w Rosji, w obwodzie wołogodzkim, w rejonie nikolskim
 Zawrażje – wieś w Rosji, w obwodzie wołogodzkim, w rejonie sokolskim
 Zawrażje – była wieś w Rosji, w obwodzie wołogodzkim, w rejonie totiemskim
 Zawrażje – wieś w Rosji, w obwodzie ustiużeński, w rejonie ustiużeńskim